2D, 2-D oder 2 D steht für:
 eine mathematische Dimension, siehe 2D
 Java 2D, eine Klassenbibliothek und Programmierschnittstelle
 Astra 2D,  europäischer Satellit

Siehe auch:
 1D (Begriffsklärung)
 3D (Begriffsklärung)
 4D (Begriffsklärung)
 5D
 D2

2D